Van Zyl ist der Familienname folgender Personen:

 Annette van Zyl (* 1943), südafrikanische Tennisspielerin
 Arnold van Zyl (* 1959), südafrikanischer Ingenieur und Hochschullehrer, Präsident der DHBW
 Cornelius Van Zyl (* 1979), südafrikanisch-italienischer Rugby-Union-Spieler
 Dirk Van Zyl Smit (* 1949), südafrikanischer Rechtswissenschaftler und Kriminologe
 Frederik van Zyl Slabbert (1940–2010), südafrikanischer Soziologe und Politiker
 Gideon Brand van Zyl (1873–1956), südafrikanischer Politiker; Generalgouverneur (1946–1951)
 Hugo van Zyl (1932–2007), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler
 Irvette van Zyl (* 1987), südafrikanische Langstreckenläuferin
 Japie van Zyl (1957–2020), namibischer NASA-Ingenieur
 Jean-Pierre van Zyl (* 1975), südafrikanischer Bahnradsportler
 Johan van Zyl (* 1956), südafrikanischer Manager
 Johann van Zyl (* 1991), südafrikanischer Radrennfahrer
 L. J. van Zyl (* 1985), südafrikanischer Leichtathlet
 Lizzie van Zyl (1894–1901), burisches Opfer im Burenkrieg
 Nikki van der Zyl (1935–2021), deutsche Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Piet van Zyl (* 1979), namibischer Rugby-Union-Spieler
 Riaan van Zyl (* 1972), US-amerikanischer Rugby-Union-Spieler
 Werner van der Zyl (1902–1984), deutscher Religionslehrer, Prediger und Rabbiner
 Willie van Zyl (* 1984), südafrikanischer Radrennfahrer

Siehe auch:
 Tessa van Zijl